Die Rallye Dakar 2006 (Lisboa-Dakar) war die 28. Auflage der Rallye Dakar. Sie startete am 31. Dezember 2005 in Lissabon und endete am 15. Januar 2006 in Dakar. Es wurden 9043 Kilometer zurückgelegt.

Das favorisierte Truck-Team von Jan de Rooy wurde vor Beginn der Rallye disqualifiziert, da seine DAF-Trucks nicht dem Reglement entsprachen.

Am 9. Januar 2006 starb der australische Motorradfahrer Andy Caldecott bei einem Sturz auf der neunten Etappe. Er war auf der Stelle tot. Auf der 13. Etappe starb ein zehnjähriger Junge, der von einem Fahrzeug erfasst wurde. Auf der 14. Etappe wurde ein zwölfjähriger Junge von einem Begleitfahrzeug tödlich verletzt.

Der Franzose Luc Alphand gewann auf Mitsubishi seine erste Rallye Dakar. Hinter ihm folgte der Südafrikaner Giniel de Villiers auf VW Race Touareg 2. Bei den Motorrädern siegte Marc Coma, bei den Trucks Wladimir Tschagin.

Ergebnisse

Motorräder

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Endstand

Autos

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Endstand

Trucks

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Endstand

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportveranstaltung 2006
Motorsportwettbewerb in Spanien
Motorsportwettbewerb in Portugal
Motorsportwettbewerb in Marokko
Motorsportwettbewerb in Mauretanien
Sportveranstaltung in Guinea
Sport (Dakar)
Motorsportwettbewerb im Senegal
Motorsportwettbewerb in Mali
Motorsport (Guinea)
Sport (Lissabon)